Jelonki ist die Bezeichnung für Orte in Polen

 Jelonki (Chojna), Siedlung in der Gmina Chojna in der Woiwodschaft Westpommern
 Jelonki (Ostrów Mazowiecka), Ort in der Gmina Ostrów Mazowiecka in der Woiwodschaft Masowien
 Jelonki (Połczyn-Zdrój), Siedlung in der Gmina Połczyn-Zdrój in der Woiwodschaft Westpommern
 Jelonki (Rudniki), Ort in der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole
 Jelonki (Rychliki), Ort in der Gmina Rychliki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Hirschfeld, Provinz Ostpreußen
 Jelonki (Warschau), Wohnplatz in Warschau